Katapa több földrajzi fogalom neve:

 Katapa, a Hettita Birodalom katonai támaszpontja és települése
 Katapa, település Pápua Új-Guinea délnyugati részén
 Katapa, folyó Zambia középső részén